Еле́на Серге́евна Борщёва (в замужестве — Юшке́вич) псевдоним — Елена Хульевна Санта-Мария Герра (род. 11 апреля 1981, Нальчик, Кабардино-Балкарская АССР) — российская актриса кино, театра и телевидения юмористического жанра, телеведущая, поэтесса, певица. Участница команды КВН «Сборная Пятигорска» (2000—2006), бывшая участница шоу «Comedy Woman» (2008—2012, 2016).

Биография 
Родители Елены познакомились в Москве, будучи студентами. Её мать, Татьяна Витальевна Борщёва, училась в Тимирязевской сельскохозяйственной академии, а отец, панамец Хулио Санта-Мария Герра, учился в РУДН. Пара вскоре рассталась, Хулио уехал в Панаму, а Татьяна вернулась домой в Нальчик, где 11 апреля 1981 года у неё родилась Елена. Про отца Елена впервые узнала лишь в 10 лет, а встретилась с ним только в 2010-х годах в Нидерландах, где он получал докторскую степень.

В 1998 году после окончания школы поступила в Пятигорский государственный лингвистический университет, на факультет испанского и английского языков. В возрасте 18 лет разыскала своего отца через посольство Панамы. В 1999 году дебютировала в составе университетской команды КВН «Братцы Бернардаццы».

С 2000 года выступала за команду «Сборная Пятигорска», ставшую впоследствии чемпионом Высшей лиги КВН, обладателем Летнего кубка КВН и других наград. Елена выделялась своей нестандартной внешностью и высоким ростом — 181 см. В КВНе сама придумывала шутки и номера.

В 2003 году окончила университет по специальности «Лингвист. Преподаватель испанского и английского языков». Около года работала специалистом по внешнеэкономическим связям.

В 2005 году вышла замуж. Затем вместе с мужем переехала в Москву.

С 2006 года по приглашению Натальи Еприкян принимала участие в клубном юмористическом проекте «Made in woman», который в 2008 году перерос в телевизионное шоу «Comedy Woman» на телеканале ТНТ. Взяла себе сценический псевдоним Елена Хульевна Санта-Мария Герра — по имени отца.

В мае 2012 года после истечения срока контракта покинула шоу «Comedy Woman» и решила заняться сольными проектами. Елена стала вести авторский мастер-класс «Как развить в себе чувство юмора». Организовала кулинарно-юмористическое шоу «Повариха-ха», которое проходит в ресторанах Москвы. Ведёт различные корпоративные мероприятия.

Принимала участие в нескольких телевизионных передачах: «Такси» и «Ешь и худей» на ТНТ; «Пусть говорят», «Форт Боярд», «Большая разница» на Первом канале; «Хорошие шутки», «Слава Богу, ты пришёл!», «Истории в деталях», «Это мой ребёнок?!», «Большой вопрос» на СТС. Снялась в рекламном ролике капель от насморка Ксилен.

В сентябре 2014 года вышел клип Елены на песню «Кастинг».

2 декабря 2016 года в 46 выпуске 7 сезона Comedy Woman Елена Борщёва вернулась в шоу на один выпуск.

В 2022 году начала музыкальную карьеру в лейбле Burn Music House под псевдонимом LENA BOKOTA, выпустив пять сольных песен, а также записав дуэты с Шурой и поп-рок исполнителем FIZICA.

Личная жизнь 
В 2004 году познакомилась со своим будущим мужем, тренером по фитнесу Валерием Юшкевичем. 2 июля 2005 года они поженились, и Елена взяла фамилию мужа. 15 марта 2007 года у них родилась дочь Марта. Осенью 2014 года стало известно, что Елена ждёт второго ребёнка. Чтобы забеременеть во второй раз, юмористке и её супругу пришлось прибегнуть к помощи ЭКО. Девочка, которую родительница назвала Умой, появилась на свет 1 апреля 2015 года.

Фильмография 
 2011 — Самый лучший фильм 3-ДЭ
 2014 — Что творят мужчины! 2 — Зоя
 2016 — Всё о мужчинах — Екатерина, жена Андрея
 2019 — Робо — учительница физкультуры
 2019 — Чума! — Андалла

Спектакли 
 «Ну и фрукт ты!»
 «Семейство Адовых»
 «Спасение вселенной»

Музыкальные видео 
 2014 — «Кастинг»

Дискография 
 Дамбо — сингл (2022)
 Дамбо (совместно с FIZICA) — сингл (2022)
 Веснушки — сингл (2022)
 Еду на банкет — сингл (2022)
 Лето в голове — сингл (2022)
 Танцы в машине (совместно с Шурой) — сингл (2022)
 Мята мятная — сингл (2022)

Примечания

Ссылки 
 
 Стихи Елены Борщёвой  на Стихи.ру
 ЕЛЕНА БОРЩЁВА: БУЛЛИНГ, СЛЕЗЫ И COMEDY /// ЭМПАТИЯ МАНУЧИ 

Чемпионы Высшей лиги КВН
Обладатели «Большого КиВиНа в золотом»
Обладатели «Малого КиВиНа в светлом»
Обладатели Летнего кубка КВН
Выпускники Пятигорского государственного лингвистического университета